Marielle Bousquet Rollet est une joueuse française de volley-ball née le  à Béziers (Hérault). Elle mesure  et joue libero.

Clubs

Liens externes 

Joueuse française de volley-ball
Naissance en avril 1985
Naissance à Béziers